El Torneig de Munic 2016, oficialment conegut com a BMW Open 2016, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 101a edició del torneig es va celebrar entre el 23 d'abril i l'1 de maig del 2016 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista local Philipp Kohlschreiber va guanyar el títol per tercera ocasió (2007, 2012).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
ATP World Tour 2016